Le mot ambroisie est la francisation du nom latin ambrosia, lui-même la translittération du nom grec , dérivé de l'adjectif  (« immortel »).

Sciences et techniques 
En botanique :
 les ambroisies (Ambrosia) sont un genre de plantes dicotylédones, de la famille des Astéracées. Elles comprennent notamment :
 l'Ambroisie à épis lisses (ou grêles, glabres) ou Ambroisie vivace (Ambrosia psilostachya),
 l'Ambroisie à feuilles d'armoise ou Ambroisie élevée (Ambrosia artemisiifolia ,
 l'Ambroisie maritime (Ambrosia maritima) ;
 le Chénopode fausse-ambroisie (Dysphania ambrosioides) est une espèce de plantes herbacées, de la famille des Amaranthacées.

Sciences humaines et sociales 
Dans la mythologie grecque :
 Ambroisie est l'une des Hyades, les nymphes de la pluie ;
 l'ambroisie est une substance divine, la nourriture des dieux.

Culture et société 
 Ambroisie est un label de disques de musique classique.